Алиреза́ Джаханба́хш (; ) — иранский футболист, нападающий нидерландского клуба «Фейеноорд» и сборной Ирана.

Клубная карьера 
В 2011 году, в возрасте 17 лет, Джаханбахш сыграл свою первую игру за «Дамаш Гилан» в Иранской Про-Лиге против «Месы». В то время он являлся самым молодым игроком основной команды.

26 мая 2013 года Джаханбахш достиг устной договоренности с клубом из Эредивизи, НЕК на 3 года. Успешно пройдя медицинское обследование, Алиреза официально вступил в клуб 1 июля 2013 года и дебютировал в матче против «Валвейка». Свой первый гол он забил в матче Кубка Нидерландов 2013/14.

В последний день сезона 2013/14 забил два гола в ворота амстердамского «Аякса», что позволило НЕК попасть в плей-офф за выбывания в Первый дивизион Нидерландов вместо прямого вылета. Алиреза был признан талантом сезона 2013/2014 в Эредивизи.

Выступление за сборную 
5 октября 2013 года Джаханбахш дебютировал за сборную Ирана, возглавляемую Карлушом Кейрушом, выйдя на 82-й минуте в матче квалификации на Кубок Азии 2015 против сборной Таиланда. Свой первый гол за сборную, Алиреза забил 15 ноября того же года в ворота Таиланда (3—0). 1 июня 2014 года он был призван в список 23 игроков сборной на чемпионат мира 2014.

Включён в состав сборной на кубок Азии 2019. В матче 1/8 финала забил первый мяч своей сборной в ворота Омана на 32-й минуте игры (2:0), и помог команде выйти в четвертьфинал.

В ноябре 2022 года был включён в окончательный список футболистов которые попали в заявку сборной Ирана для участия в матчах чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Достижения

Командные 
 НЕК
 Победитель Первого дивизиона Нидерландов: 2014/15

Личные 
 Лучший бомбардир чемпионата Нидерландов: 2017/18 — 21 гол.

Статистика

Клубная статистика

Голевые передачи

Голы за сборную

Примечания

Ссылки 
 Alireza Jahanbakhsh at PersianLeague.com

Футболисты Ирана
Игроки сборной Ирана по футболу
Игроки ФК «Дамаш»
Игроки ФК НЕК
Игроки ФК АЗ
Игроки ФК «Брайтон энд Хоув Альбион»
Игроки ФК «Фейеноорд»